Huvudartikel: Svenska cupen i fotboll 2021/2022. För damcupens inledande omgångar, se Inledande omgångar i Svenska cupen i fotboll för damer 2021/2022.

Inledande omgångar i Svenska cupen 2021/2022 inleddes den 9 juni och avslutades den 20 oktober 2021.

Omgång 1

Sammanfattning

Matcher

Omgång 2

Sammanfattning

Matcher

Anmärkningslista

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser